Termin arilaminska N-acetiltransferaza ima više značenja.
 Arilamin N-acetiltransferaza
 N-hidroksiarilamin O-acetiltransferaza